Dineutus är ett släkte av skalbaggar. Dineutus ingår i familjen virvelbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Virvelbaggar
Dineutus